Алесандро Антине Нивола (; Бостон, 28. јун 1972) амерички је глумац. Номинован је за награду Тони и Спирит, а добитник је награде Удружења филмских глумаца и Британске независне филмске награде, те награде за најбољег глумца на Трајбека филмском фестивалу.

Детињство и младост 
Рођен је у Бостону, у Масачусетсу. Његова мајка Вирџинија (рођ. Дејвис) је уметница, а отац Пјетро Салватор Нивола био је професор политичких наука и виши сарадник на Институту Брукингс. Деда по оцу му је био италијански вајар Костантино Нивола, а баба Рут Гугенхајм била је јеврејска избеглица из Немачке. Његов брат Адријан Нивола, сликар, пет је година млађи од њега. Похађао је Академију Филипс Ексетер и Универзитет Јејл. Неко време је живео у Бурлингтону, у Вермонту, где је похађао Школу Мејтер Кристи, службу Сестара милосрдница.

Приватни живот 
У јануару 2003. оженио се британском глумицом Емили Мортимер у Бакингемширу. Имају двоје деце, а живе у Бруклину. Браком је постао британски држављанин, а Мортимерова америчка држављанка.

Филмографија

Филм 

|-
| rowspan="2"| 1997.
| Украдено лице
| -{Face/Off}-
| Полукс Трој
|
|-
| Како смо измислили Аботе
| -{Inventing the Abbotts}-
| Питер Ванлејнингем
|
|-
| rowspan="2"| 1998.
| Желим те
| -{I Want You}-
| Мартин
|
|-
|
| -{Reach the Rock}-
| Робин
|
|-
| rowspan="2"| 1999.
| Савршен план
| -{Best Laid Plans}-
| Ник
|
|-
| Менсфилд парк
| -{Mansfield Park}-
| Хенри Крофорд
|
|-
| rowspan="2"| 2000.
|
| -{Love's Labour's Lost}-
| Фердинанд од Наваре
|
|-
| Тајмкод
| -{Timecode}-
| Џои З
|
|-
| 2001.
| Парк из доба јуре 3
| -{Jurassic Park III}-
| Ијан Бренан
|
|-
| rowspan="2"| 2001.
|
| -{Imprint}-
| Мет
| кратки филм
|-
| Улица разврата
| -{Laurel Canyon}-
| Ијан Макнајт
|
|-
| 2003.
|
| -{Carolina}-
| Алберт Морис
|
|-
| 2004.
| Претећа чистина
| -{The Clearing}-
| Тим Хејз
|
|-
| rowspan="4"| 2005.
| Придошлица
| -{Junebug}-
| Џорџ Џонстен
|
|-
| Сестре
| -{The Sisters}-
| Ендру Прајор
|
|-
|
| -{Turning Green}-
| Бил
|
|-
| Гол!
| -{Goal!}-
| Гавин Харис
|
|-
| 2006.
|
| -{The Darwin Awards}-
| уредник огласа
|
|-
| rowspan="3"| 2007.
| Грејс више нема
| -{Grace Is Gone}-
| Џон Филипс
|
|-
| Гол! 2: Живи свој сан
| -{Goal II: Living the Dream}-
| Гавин Харис
|
|-
| Девојчица у парку
| -{The Girl in the Park}-
| Крис
|
|-
| rowspan="3"| 2008.
| Око
| -{The Eye}-
| др Пол Фолкнер
|
|-
| Пет долара на дан
| -{Five Dollars a Day}-
| Ричи Флин Паркер
|
|-
|
| -{Who Do You Love?}-
| Леонард Чес
|
|-
| 2009.
| Коко пре Шанел
| -{Coco Before Chanel}-
| Артур Капел
|
|-
| rowspan="2"| 2010.
| Урлик
| -{Howl}-
| Лутер Николас
|
|-
|
| -{Janie Jones}-
| Итан Бранд
|
|-
| 2012.
| Џинџер и Роза
| -{Ginger & Rosa}-
| Роланд
|
|-
| 2013.
| Америчка превара
| -{American Hustle}-
| Ентони Амадо
|
|-
| rowspan="3"| 2014.
| Ђаволов чвор
| -{Devil's Knot}-
| Тери Хобс
|
|-
| Селма
| -{Selma}-
| Џон Доар
|
|-
| Година насиља
| -{A Most Violent Year}-
| Питер Форенте
|
|-
| 2015.
|
| -{The Neon Demon}-
| Роберт Сарно
|
|-
| rowspan="3"| 2017.
| Један проденат влажније
| -{One Percent More Humid}-
| Џералд
|
|-
| Заиста, никад ниси био овде
| -{You Were Never Really Here}-
| гувернер Вилијамс
|
|-
| Непослушност
| -{Disobedience}-
| Раби Довид Куперман
|
|-
| 2018.
| К праху
| -{To Dust}-
| 
| продуцент
|-
| rowspan="2"| 2019.
| Уметност самоодбране
| -{The Art of Self-Defense}-
| сенсеј
|-
|
| -{The Red Sea Diving Resort}-
| Семи Навон
|
|-
| rowspan="2"| 2021.
|
| -{With/In}-
|
| сегмент: „Комшијска стража”
|-
| Мафијашки свеци Њуарка
| -{The Many Saints of Newark}-
| Дики Молтисани
|
|-
| rowspan="3"| 2022.
|
| -{Spin Me Round}-
| Ники Мартучи
|
|-
|
| -{White Noise}-
|
|
|-
| Амстердам
| -{Amsterdam}-
| детектив Хилц
|
|-
| 2023.
| Ловац Крејвен
| -{Kraven the Hunter}-
| 
|
|-
|}

Телевизија 

|-
| rowspan="2"| 1996.
|
| -{Remember WENN}-
| Пол Рајс
| епизоде: „Валентино говори!”
|-
|
| -{The Ring}-
| Ноел
| телевизијски филм
|-
| 1998.
|
| -{The Almost Perfect Bank Robbery}-
| Даг
| телевизијски филм
|-
| 2007.
| Компанија
| -{The Company}-
| Лео Крицки
| мини-серија
|-
| 2015.
|
| -{Doll & Em}-
| Џон
| 4 епизоде
|-
| 2017.
| Мајстор лажи
| -{The Wizard of Lies}-
| Марк Мадоф
| телевизијски филм
|-
| 2018.
|
| -{Chimerica}-
| Ли Бергер
| 4 епизоде
|-
| 2020.
|
| -{Black Narcissus}-
| господин Дин
| мини-серија
|}

Референце

Спољашње везе 
 
 
 

Рођени 1972.
Људи из Бостона
Амерички глумци
Амерички филмски продуценти
Јевреји у Сједињеним Америчким Државама
Биографије живих особа